

Блоджетт — селище, штат Міссурі
 Блоджетт — переписна місцевість, штат Орегон